Honkasalo est un patronyme finnois pouvant désigner:

Patronyme
Pirjo Honkasalo (née en 1947), réalisatrice et productrice finlandaise
Tauno Honkasalo (1912-1975), géodésiste finlandais
 (né en 1975), femme politique finlandaise

Voir aussi
(1699) Honkasalo, astéroïde de la ceinture principale

Homonymie de patronyme
Patronyme finnois